Religiose di Maria Immacolata – congregazione religiosa fondata a Santiago di Cuba da María Antonia París e da Antonio María Claret y Clará;
Religiose di Maria Immacolata – congregazione religiosa fondata a Madrid nel 1876 da Vicenta María López y Vicuña.